Ez a lap a Különben dühbe jövök (Reef Break) című sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (2019)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái